Les Ailes du courage, roman posthume de George Sand (1886).

Voir aussi 
 Guillaumet, les ailes du courage, film de Jean-Jacques Annaud (1995)